Звезда родилась () — многозначный термин.

Кино 
 «Звезда родилась» — американский музыкальный фильм 1937 года.
 «Звезда родилась» — американский музыкальный фильм 1954 года, ремейк фильма 1937 года.
 «Звезда родилась» — американский музыкальный фильм 1976 года, ремейк фильмов 1937 и 1954 годов.
 «Звезда родилась» — американский музыкальный фильм 2018 года, ремейк фильма 1937, 1954 и 1976 года.

Музыка 
 A Star Is Born — саундтрек в исполнении Барбры Стрейзанд и Криса Кристофферсона к одноимённому музыкальному фильму 1976 года.
 A Star Is Born — саундтрек в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера к одноимённому фильму 2018 года.

Телевидение 
 «Звезда родилась!» — японское телевизионное шоу талантов, транслировавшееся на канале Nippon Television с 1971 по 1983 год.
 «Звезда родилась» — песенное телевизионное шоу талантов израильской телекомпании «Кешет», основанное на британском шоу Pop Idol.
 «Звезда родилась опять» — тринадцатый эпизод (2003) четырнадцатого сезона мультсериала «Симпсоны».